Roque Mesa Quevedo est un footballeur espagnol né le  à Telde, (Espagne). Il évolue au poste de milieu de terrain au Real Valladolid.

Biographie  

Le , il s'engage avec le club gallois de Swansea City, pour quatre saisons et onze millions d'euros. Avec cette équipe, il joue 11 matchs en Premier League.

Le , il prêté au Séville FC pour le reste de la saison. Le , il s'engage définitivement avec le club andalou jusqu'en 2021.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur de l'UD Las Palmas
Joueur du Swansea City AFC
Joueur du Séville FC
Joueur du CD Leganés
Joueur du Real Valladolid
Naissance dans la province de Las Palmas
Naissance en juin 1989